Філі́пе (, , [фили́пи]) — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в країнах, що говорять португальською мовою (Португалія, Бразилія, Ангола тощо). Походить від грецького імені Філіпп (, Philippos, «конелюб»). Латинський аналог — Філіпп (). Інші форми — Феліпе (в іспаномовних країнах), Філіп (в англомовних країнах), Філіпп (в німецькомовних країнах), Пилип (в Україні). Жіноча форма — Філіпа.

Особи 
 Філіпе I — король Португалії (1581—1598), кастильський король Філіп II.
 Філіпе II — король Португалії(1598—1621), кастильський король Філіп III.
 Філіпе III — король Португалії (1621—1640), кастильський король Філіп IV.

Примітки 

Португальські імена